Directory Opus — коммерческий файловый менеджер. Directory Opus был впервые выпущен в 1990 году как простой двухпанельный файловый менеджер для компьютеров Commodore AMIGA. Разработчиком программы является компания GPSoftware. Последняя версия Directory Opus совместима со всеми версиями Windows — Windows ХР, Windows 7 и Windows 8 в 32 и 64-битных версиях. Последняя версия для Windows стоит около $49 долларов США за минимальную версию, и $89 за полную.

История версий

Версии для Amiga 
 Opus 1 — январь 1990
 Opus 2 — февраль 1991
 Opus 3 — 1 декабря 1991
 Opus 4 — 4 декабря 1992
 Opus 5 — 12 апреля 1995
 Opus 5.5 — 1 августа 1996
 Opus Magellan 5.6 — 17 мая 1997
 Opus Magellan II 5.8 — 1 ноября 1998
Open-source Directory Opus 5.82 —  9 мая 2014
Open-source Directory Opus 5.90  — 11 мая 2014
Open-source Directory Opus 5.91  — 30 августа 2015

Версии для Windows 

 Opus 6 — 18 июня 2001
 Opus 8 — 4 октября 2004
 Opus 9 — 27 апреля 2007
 Opus 9.5 — январь 2009
 Opus 10 — апрель 2011
 Opus 10.5 — 1 февраля 2013
 Opus 11 — 3 марта 2014
 Opus 12.8 —  2018

Возможности программы 
 Одно- либо двухпанельный интерфейс (с одинарным или двойным боковым деревом папок), а также многооконный режим с возможностью сохранять в пресеты набор открытых окон и их содержимое/расположение.

 Официально поддержано 20 языков интерфейса и Unicode в файловых операциях.

 Вкладочный интерфейс. Вкладки можно держать открытыми для каждой панели/окна и переносить их в другое окно мышью. Можно сохранять набор открытых вкладок в пресеты.

 Сохраняемые рабочие пространства (включают дерево папок, двухпанельный режим, тип папки, набор вкладок и пр.).

 Встроенная возможность замены Проводника Windows. Попытка вызвать проводник приведёт к открытию окна Dopus.

 Настраиваемый при помощи мыши (Drag-and-drop) и/или клавиатуры интерфейс, в том числе меню, подменю, кнопки, тулбары, контекстные меню различных типов файлов, меню перетаскивания и пр. В меню можно перетащить также и текстовые поля и ползунки-регуляторы. Есть возможность создавать трёхфункционные кнопки (по функции на каждую кнопку мыши) и заносить в меню кнопко-списки (имеющие как выпадающее своё меню, так и функцию при нажатии). Создание дополнительных тулбаров в том числе плавающих, прозрачных, фоновых/всегда поверх. Есть автоматически появляющиеся тулбары, привязанные к типу отображения панели.

 Интерфейс возможно «раскрасить» по своему вкусу, поставив в качестве фона панели, дерева папок, тулбаров свои текстуры или задав цвета элементов.

 Полностью настраиваемые сочетания клавиш, как из специального окна, так и из панели настройки конкретного пункта меню/кнопки. Есть поддержка глобальных сочетаний и медиа клавиш.

 Присутствует вариант нативного портативного режима.

 Собственный скриптоподобный язык для составления Функций управления файлами, содержащий обширный список аргументов, модификаторов и команд и поддерживающий использование приложений/bat файлов. Выполняемые Функции можно заносить в кнопки, меню, сочетания клавиш.
 Scripts Add-ins — скрипты в виде дополнений, автоматически задействуемые при определённых манипуляциях (смена вкладок, вида, открытие новых инстанций программы и пр.). Могут сопровождаться кнопками управления.

 Поиск файлов как с использованием собственных возможностей (Рег. выражения, дата, свойства, содержимое и пр. поддержаны. Можно искать одновременно в разных папках перетаскивая их в панель поиска), так и с использованием индексированного поиска Windows 7. Также есть возможность тесной интеграции ультрабыстрого поиска Everything (только тома NTFS) с выводом его результатов в окне Dopus.

 Полное логгирование операций с файлами (дата и источник/получатель), FTP, лог отмен с нелинейным механизмом отката, вывод скрипта. Возможность сохранения логов в txt-файл.

 Есть поддержка не только виртуальных папок Windows 7, но и собственная технология виртуальных папок (поддержана и на Win XP). В последних Dopus может сохранять любые перетаскиваемые файлы/папки, результаты поиска (в том числе Everything), результаты индексированного поиска с сохранением запросов (Query. С обновлением результатов поиска по F5).

 Продвинутая поддержка архивов (работа с ними как с папками). Возможность упаковывать в ZIP, CBR, RAR (при установленном WinRAR, распаковка и без него), CBZ, CB7, ZipX, 7-Zip, TAR, bzip2, gzip. Распаковка ARJ, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, RPM, WIM, XAR, Z, CAB. Есть функция «заархивировать и прикрепить к письму email».

 Поддержка FTP/SFTP (TSL/SSL/SSH), с возможностью обновления изменяемых файлов. Адресная книга с адекватными настройками подключений.

 Навигационная цепочка (breadcrumb) в адресной строке с выпадающими списками архивов/папок. Есть возможность как перетаскивать файлы из файловых панелей в элементы выпадающих списков цепочек, так и производить операции с каждым элементом выпадающего списка посредством контекстного меню.

 Группировка файлов списка (аналогично Проводнику). Как пример,  по колонке типов файлов приведёт к группировке по типу, а  отменит группировку.

 Четыре режима горизонтальной прокрутки бокового дерева папок, среди которых — с автоматической прокруткой при наведении курсора. Также боковая панель отображает линии путей сразу всех открытых вкладок.

 Функция слайд-шоу. Изображения в текущей папке будут отображены по-очереди в полноэкранном режиме.

 Разрезание и склейка файлов по заданному размеру и по предустановкам популярных форматов медийных носителей.

 Цветовые лейблы файлов раскрашивают выделенные файлы/папки в списке в выбранный цвет. Можно производить поиск по лейблу. Сами лейблы (начиная с версии Dopus 11) привязаны к файловой системе, а не абсолютному пути фала, и не пропадают после переноса файла в другое место.

 Удобная возможность визуальной фильтрации списка файлов/папок посредством специальной панели (вызывается по ).

 Выделение файлов по шаблону (с рег. выражениями, датой, атрибутами и пр.), по схожему расширению, чекбоксами, в реальном времени (вызов по ).
 Поиск в реальном времени (FAYT) с подсветкой найденных символов прямо в панелях.

 Мощный инструмент группового переименования с поддержкой рег. выражений и скриптов (редактор скриптов встроен), поиска и замены. Есть и предустановки (подчёркивания в пробелы, слова с заглавных и пр.).

 Многопоточная оптимизация файловых операций. Один из случаев — моментальное построение крупных значков изображений (количество нагружающих процессор потоков назначается в опциях).
 Значки аудиофайлов имеют изображение вэйвформ (удобно для профессионалов, работающих со звуком), а текста — текст.

 Плавная прокрутка списка с крупными значками изображений/видео полосой прокрутки.

 Возможность плавно менять размер значков изображений в реальном времени и без задержки на перерисовку.

 Опция автоопределения типа папки (например Архив, Изображения, Документы) с переключением на соответствующий тип отображения (включающий набор колонок, представление, какие файлы скрывать/показывать, считать ли размер подпапок и т. п.). Также можно создавать свои типы папок автоопределения, задавать порог срабатывания, переключать тип просмотра вручную, и закреплять за конкретной папкой уникальный (в том числе тонко настроенный, не входящий в набор) тип отображения.

 Панель предпросмотра файлов различных типов (изображения, видео, звук, текст, PDF, DOC, веб-страницы, Active-X, вывод плагинов) в оригинальном, шестнадцатеричном и текстовом виде. Подсветка синтаксиса реализована плагином.

 Работа с изображениями в отдельном окне и через меню (конвертация в JPEG, GIF, PNG, BMP; обрезка; копирование помеченного прямоугольником в буфер; поворот) в том числе группой. Загрузка изображений на ImageShack и Flickr.

 Поддержка плагинов свойств/предпросмотра файлов и файловой системы.

 Постановка операций копирования в очередь для повышения продуктивности.

 «Плоский Вид» — режим отображения всего содержимого подпапок в едином листе. Три подрежима: только файлы, файлы и подпапки в списке, древовидный (с сохранением иерархии папок) вид.

 Режим надёжного удаления файлов (NSA-подтверждённым алгоритмом) с 32-кратным затиранием.

 Подсчёт SHA1, MD5 выделенных файлов с копированием данных в буфер.

 Поиск дубликатов, а также сравнение и синхронизация папок (в том числе FTP и архивы).

 Печать, сохранение в документ txt/csv, копирование в буфер отчёта о содержимом папки с возможностью задать колонки и их размер, шрифт, Плоский Вид (все режимы), визуальный фильтр, подсчёт размеров подпапок.
 Наглядная панель текущих операций.

Оценки Directory Opus 

Файловый менеджер характеризуется большим числом различных функций, а также гибкостью настроек и простую работу с файлами. Журнал PC Magazine неоднократно писал, что это один из немногих файловых менеджеров, которые могут по функциональности и своим возможностям заместить Windows Explorer, и, возможно, один из лучших из существующих файловых менеджеров. В следующем, 2005 году, 4 мая, тот же журнал PC Magazine присудил премию «Editors Choice» 8-й версии Directory Opus за «уникальное удобство, поразительную скорость и блистательный интерфейс».

История СПО-версий 

Компания GPSoftware открыла исходники старой версии Amiga Directory Opus 4 в 2000 году под лицензией GNU GPL. Позже сторонними разработчиками были выпущены версии, скомпилированные для AmigaOS 4, AROS и MorphOS (некоторые из них развиваются и на сегодняшний день). Исходники последней версии для Amiga — Directory Opus 5.82 (Magellan II), были открыты в декабре 2012, для того чтобы у активных пользователей Amiga появилась возможность компиляции аналогичных версий для всего семейства ОС, совместимых с оригинальной AmigaOS.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Форум разработчиков Directory Opus
 Nik Rawlinson Directory Opus 6 review 20 Sep 2004. Обзор Directory Opus 6 в Британском журнале PC Pro.
 Directory Opus 6.2.5.15, c't № 21, 2006
 Nik Rawlinson Directory Opus 8 review 16 Feb 2005. Обзор Directory Opus 8 в Британском журнале PC Pro.
 Directory Opus 10.0.3.0 c't № 15, 2011. Обзор Directory Opus 10.0.3.0 в немецком журнале c’t.
 Directory Opus 4 for AmigaOS4 SF Project
 Directory Opus 5.8 (Magellan II) for all amigas (AOS3, AOS4, MOS and AROS) SF Project

Примечания 

Программное обеспечение для Amiga
Файловые менеджеры